FCP steht für:
 Fibre Channel Protokoll, Standardschnittstelle aus dem Bereich der Speichernetzwerke 
 Final Cut Pro, kommerzielles Video- und Filmschnittprogramm 
 Fonds commun de placement, nach französischem oder luxemburgischem Recht gegründeter Investmentfonds
 Forum Corporate Publishing, siehe Content Marketing Forum, ein Branchenverband 
 fragmented coronoid process, siehe Ellbogendysplasie
 Freeze Cycle Processing, Verfahren zur Tiefkühlbehandlung von Werkstoffen

FC-P steht für:
 Chrysler FC-P, PKW-Modell

Abkürzung